Аркибуджи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Аркибуджи, Даниэле (род. 1958) — итальянский экономист, политический теоретик и социальный мыслитель.
 Аркибуджи, Франческа (род. 1960) — итальянский кинорежиссёр, сценарист и актриса.